Libro de los Reyes puede referirse a dos libros del Antiguo Testamento que originalmente eran uno solo:
 I Reyes.
 II Reyes.
 Libro de los Reyes (Antiguo Testamento)

Además, puede hacer referencia a:
 El Libro de los Reyes, título traducido (del idioma persa) del Shahnameh, una epopeya histórica medieval del poeta persa Firdusi.